Marwari kan syfta på:
Marwari (språk) – se Marvari
Marwari (kast)
Marwarihäst – en hästras som härstammar från Indien